Patrick Owomoyela (Hamburgo, 5 de novembro de 1979) é um ex-futebolista alemão que atua como lateral-direito.

Sua mãe é alemã e seu pai da Nigéria. Atualmente vive na Baviera alemã com sua esposa, uma ex-modelo dinamarquesa.

Títulos
Borussia Dortmund

 Campeonato Alemão: 2010-11, 2011-12
 Copa da Alemanha: 2011-12
 Supercopa da Alemanha: 2008

Naturais de Hamburgo
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do SC Paderborn 07
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do Borussia Dortmund
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005